1996 Голяма награда на Австралия е 12-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 10 март 1996 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Репортаж 
За първи път това трасе е домакин на Формула 1 и е подреден като първо състезание. Оригинален дебют в Албърт Парк е през 1953 и 1958.

Таки Инуе първоначално е в редиците на Минарди като платен пилот и съотборник на Педро Лами, но след като не са били материализирани парите преди състезанието японецът е заменен от дебютанта Джанкарло Фисикела. Това е онкончателното решение за тима като те заедно с Форти са във финансови проблеми но не по-тежки като техните съперници от тима базиран в Алесандрия.

За първи път този сезон двата Уилямс-а на Деймън Хил и дебютанта Жак Вилньов са на първата редица в сини и бели болиди на Ротманс който са доминиращи.

На първата обиколка Мартин Брандъл със златистия болид на Бенсън & Хеджес Джордан е завъртян от Джони Хърбърт и Дейвид Култард още на третия завой предтортватило спиране на състезанието. За жалост Хърбърт който не стартирира на втория старт, тъй като свободния болид е взет от съотборника на Заубер Хайнц-Харолд Френтцен, който по време на загрявката не взе участие поради технически проблем. Култард и Брандъл успяха да вземат участие като пилота на Джордан стартира на издоха на бокса.

По късно Брандъл е завъртян от пилота на Лижие Педро Диниз след рестарта на състезанието.

Жан Алези имаше проблеми в началните етапи на състезанието като се удари с Ферари-то на Еди Ървайн което причини тежки повреди на левия радиатор и трябваше да отпадне.

Друг дебютант от Формула 1 Джанкарло Фисикела от Минарди отпадна поради проблем с предавките и за него това е първи старт с първо отпадане.

Състезанието ще се помни с доминацията на канадеца Жак Вилньов който повеждаше в състезанието преди да има теч в горивото последните обиколки, и да бъде изпреварен от Деймън Хил.

Михаел Шумахер изненадващо отпадна поради проблем със спирачките а причината е прекаленото много спирания на новото трасе в Мелбърн.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Първо състезание за: Джанкарло Фисикела, Жак Вилньов и Рикардо Росет.
 Първи пол-позишън за: Жак Вилньов.
 Това е 14-а победа за Деймън Хил който вече се израви със своя баща Греам Хил.
 Хил отново за пореден път печели Австралиската ГП след предишния сезон 1995 в Аделейд.
 107% време: 1:38.837.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия